Sarnighausen ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Sarnighausen (1644–1704), Dombaumeister in Bremen 
 Hans-Cord Sarnighausen (* 1936), deutscher Verwaltungsjurist, Richter, Genealoge und Regionalhistoriker

Siehe auch:
 Sarninghausen